Konings se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ad Konings
 Adrianus F. Konings